Los Mina, fundado por africanos cimarrones oriundos principalmente de Mina (actual Elmina), en la Costa del Oro (hoy Ghana), entre 1676 y 1679 como la villa de San Lorenzo de Los Negros de Mina, es un barrio de Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo (República Dominicana). Los Mina fue parte del Distrito Nacional hasta el 2001.

Historia

Fundación de San Lorenzo de Los Negros o de Los Mina 
Existía una rivalidad histórica entre Francia y España venida desde Europa, más los esclavos africanos con lengua y cultura, la historia ubica a los primeros esclavos fugados de la parte francesa (Haití), hubo un negro llamado Padrejón que mató a su amo y huyó a la isla tortuga junto con otros negros, unos 30 aproximadamente a los cuales Padrejón había prometido llevar a la parte española de la isla, estos negros eran temidos por los franceses, pero un grupo de 20 bucaneros fueron contratados para atrapar a Padrejón y su grupo y los bucaneros lograron matar a siete (7) de ellos, los demás lograron escapar hacia la parte española los que fueron acogidos por el gobernador de la parte española Sr. Francisco Sandoval y Castillo, los ubicó en el lugar que hoy se conoce como sector San Lorenzo de los Mina.

Las tierras escogidas por el gobernador pertenecían a un señor Sr. Llamado Luis Estévez Melo, quien vivía amancebado (situación que estaba prohibida por las leyes de la época) en el lado este del río Ozama, lo que le costó al Sr. Luis Estévez Melo, que le impusieran varias penas, y entre ellas fue sacado de esta tierra y otorgado al grupo de esclavos fugitivo venido de Haití o lado Francés, esta población de negros fugitivos contaba de 73 personas, de los cuales 34 eran minas, 3 congos, 4 borucos, 3 angola, 1 arada, 1 zape, 1caboverdiano, y el resto sin etnia conocida.
De la práctica usada por los negros de escaparse a los amos blancos desde antes del año 1670, se fueron formando localidades nuevas donde estos negros hacían vida de hombres libres, existía la confrontación entre los españoles y los franceses, lo que hacia, que los negros escapados de los franceses, se le daba bienvenida, porque con esta acción se debilitaban los franceses; como prueba de esto el arzobispo Domingo Fernández de Navarrete escribía al rey en fecha 14 de agosto del año 1678 lo siguiente:

“De los negros, que se han pasado del enemigo se ha formado un pueblecito a dos leguas de esta ciudad y porque cada día se va aumentando, necesita de educación y enseñanza. El orden y la disposición lo dará vuestra merced, con su católico. De ello afirma Fray Cipriano de Utrera que la fundación del pueblo de San Lorenzo data entre los años “1676 y 1677”, primera Construcción hecha en San Lorenzo de Los Mina, Villa Thesalia.

Este pueblo se convirtió en atractivo para los negros que se escapaban del rigor impuesto por la colonia francesa, ya que se había corrido el comentario, de que los amos de la parte española eran menos crueles, porque en la parte francesa la producción consistía en una intensiva labor agrícola, se trabajaba la tierra constantemente produciendo azúcar y otros rubros, y el que no resistía físicamente hasta lo mataban, muestra de este hecho es que en la parte española se criaba ganado vacuno y se comercializaba con las pieles; solo se producía en agricultura lo necesario para vivir y se cuidaba la vida del esclavo negro o libre para que pudiera durar o tener una vida más larga. Estos negros vivían en completa libertad, creaban y construían sus propias armas, practicaban mucho con ellas el arte del combate (machetes y mochas).

Otros 19 negros habían pleiteado por su libertad. Procedían, entre otros lugares, de Cuba, Panamá, Nicaragua, Portobelo, Maracaibo. Siete de ellos fueron devueltos a sus amos, estos negros venidos de etnias diferentes fueron obligados a recibir educación y evangelizados a la fe católica; podían vivir en libertad y gobernarse por sí mismos como lo hacían los indios de Boyá, sin intervención de los españoles, en principio se le llamaba “San Lorenzo de los Negros”. En los primeros tiempos algunas autoridades de la época consideraban que este pueblo debía ser destruido, por los hábitos beligerantes de sus habitantes y por la imposibilidad de que un solo cura lo pudiera dominar y someter, así el 27 de agosto del año 1792 el Arzobispo Carvajal y Rivera escribía al Rey que el pueblo San Lorenzo de los Negros convenía ser demolido, porque se compone de algunos negros bárbaros que no hay forma de enseñarlos, ni reducirlos a venir a la doctrina, ni a los oficios.
Un pobre cura no puede ni ejercitar sus oficios, ni estar seguro con ellos. Esta opinión del Arzobispo era compartida con el gobernador de turno Don Ignacio Pérez Caro, este pueblito necesitaba más autoridad y un trato más cercano, decía. Mucho de estos negros, salidos de Los Mina, se fueron a otros lugares como los de las tribus Mandinga o Mendocero, los de Sabana Perdida y Villa Mella, los negros del Tamarindo o Gruñemos, etc.

Los Mina era un pueblecito situado justo en la entrada donde hoy existe el puente Francisco del Rosario Sánchez o puente de la Ave. San Vicente de Paul y de la 17 o Padre Castellano; este pequeño pueblo tenía un área verde en su centro o parque bordeado de casitas humildes; donde la mejor construcción era la iglesia, lugar que los guarecía cuando había mal tiempo.

Modo de Vida de los Primeros Habitantes de los Mina
Julia Mercedes descendiente directa de los primeros habitantes de San Lorenzo de Los Mina. Nacida en el año 1909.

La vida nunca fue tan dura para estos primeros pobladores, estos sembraron arroz, producían bobote, panecillos y cazabe para alimentarse, cultivaban la tierra para producir lo que necesitaban, algunos pescaban y recogían cangrejos y jaibas, criaban cerdos y otros animales, en su alrededor existían crianzas de ganado vacuno de donde conseguían carne y leche; se dice que los moradores de los Mina antes de los años de 1900 tenían título de propiedad y que después de la llegada de Trujillo, es cuando empieza el despojo de tierras y también llega la civilización en este pueblo.

Primera calle 
La primera calle que existió en los Mina, fue la Horacio Ortiz Álvarez. Y el único acceso para llegar a los mina era por lo que hoy se llama avenida Río Ozama que venía de la Sabana Larga y doblaba por la fábrica de tela, cogiendo la hoy Venezuela hasta llegar a los Mina viejo.
La primera fábrica que existió fue una fabriquita de ladrillos que estaba del lado debajo de la Iglesia.

Los apellidos conocidos por más tiempo son cuatro principales, de los Mina viejo; 1) Los Mercedes; 2) Los Berroa; 3) Los Uben; 4) y Los Paula 

Iglesia de San Lorenzo de Los Mina. Construida en el siglo XVI por los Frailes Franciscanos.
Esta iglesia, es la primera construida después de la Catedral de Santo Domingo. Su construcción data del siglo XVI y desde aquí se dirigía a Los Mina, por ser el Padre o el cura la autoridad principal de esta comunidad. Hoy día dirige esta iglesia el padre Francisco Burriasco (Italiano) además de la Capilla San Marcos; a medida que fue creciendo Los Mina, se fueron creando otras iglesias: San Vicente de Paúl, San Marcos, San Antonio, etc.

“La Iglesia Adventista, en San Lorenzo de Los Mina”. Fue construida en 1968, pero se inició en 1963 reuniéndose en el Parque de Los Mina, debajo de una mata de mango, hasta que consiguieron el terreno donde construyeron una pequeña iglesia de madera, luego la hicieron de blocks y concreto.

La Iglesia San Vicente de Paúl

Esta fue inaugurada en 1963, dirigida por el Cura Párroco Gregorio Alegría Almendar quien se encuentra dirigiéndola en la actualidad.
Los clubes culturales y deportivos de los Mina son: Los Nómadas, Jacinto García De La Concha, Amantes Del Progreso, Renovador, Acción Juvenil,
Puerto Rico, Katanga, entre otros.

Escuela Elvira de Mendoza 
Es la primera escuela ordenada como tal, después van surgiendo otras escuelas y liceos en los Mina. Escuela Juan Bautista Zafra, La San Antonio, La Altagracia, Liceo Ramón Emilio Jiménez, Liceo Faustino Domingo Sarmiento, etc.

La primera casa que se construyó fue en 1676, construida de madera (clavo), hoy Villa Thesalia en la que residió el Sr. Ignacio Martínez Heredia y su familia desde principio de siglo. Don Ignacio fue político, llegando a ser diputado y luchó porque le construyeran la escuela Elvira de Mendoza, el primer destacamento policial y el cuerpo de bomberos, construido en el año 1974 y el comedor económico.

En la dictadura de Trujillo se construyen en los Mina la Fábrica de Calzados Dominicanos (La FADO), estaba situada próximo al dique en la Venezuela. 2.º. El Instituto Nacional del Algodón o la Fábrica de Algodón Dominicana, también en la Ave. Venezuela, más al este construyó la Fábrica de Tela o Textil y la Mella antes de llegar a la Ave. San Vicente de Paúl, construyó la Fábrica de Pintura Dominicana (PIDOCA); todas estas empresas son construidas desde la década de los 40's al 60 y que marcan los inicios de desarrollo y progreso. 

En la dictadura para ampliar a Los Mina.

Trujillo realiza varios proyectos de construcción de casitas humildes para ampliar y desarrollar a los Mina, estas casitas estaban construidas de plancha de abeto, cemento, destinadas principalmente para los empleados de las fábricas que el régimen había creado, dotándolas de los servicios existentes, agua y luz, proyectos de calles y contenes, así como parques recreativos, que eran los lugares de esparcimiento familiar, porque los televisores y los cines eran escasos.

A principio de siglo en los Mina viejo solo existían fincas de crianza de ganado, los políticos y algunos generales vinieron a residir para esta localidad en la época de la dictadura de Trujillo, despojando algunos de los nativos de parte de sus tierras obligándoles a que le vendieran, el que se negaba podía terminar ahorcado o desaparecido, entre estos personajes estaban el General Mélido Marte y su familia, el General Juan Tomas Díaz, el Coronel Wessin y Wessin, etc; cabe decir que a Trujillo también le interesaba la tierra de Los Mina, en los Tres Brazos residía en Sr. Pedro Morales (Ganadero) quien era dueño de casi la mayoría de estas tierras, al Jefe le interesaron estas tierras por bellas y ganaderas a la que el Sr. Pedro Morales no le quedó más camino que venderle, en principio quisieron resistirse él y su familia, pero se vieron obligados a complacer al Jefe.

Puentes y accesos 
Antes de los años años 1970, para cruzar para la Calle 17 (hoy Av. Padre Castellanos) y los barrios de Faria, Gualey, el 27 de febrero, etc. había que utilizar yola que era el medio de transporte para cruzar al otro lado del río cobrando estos yoleros dos y tres centavos, en este lugar se construyó el puente Francisco del Rosario Sánchez, construido en el gobierno constitucional de Balaguer en 1974; puente de acceso entre los Mina y la Calle 17 y/o sus Barrios. Antes de este puente muchos trabajadores del otro lado tenían que venir a este lado, así como estudiantes de las proximidades venían a recibir clases a las escuelas o liceos, como del lado de los Mina tenían que ir a trabajar al otro lado.
El desarrollo de los Mina es visible, hoy día cuenta con centro Médico especializado como el Centro Materno Infantil, San Lorenzo de Los Mina, el cual fue construido por el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer por el año 1974 y cuenta con más de cuarenta habitaciones. Antes de los años 70's, nacieron la Fábrica de Galletas Tamara al lado de Pidoca, en esa misma manzana en la parte Noreste la Fábrica del Rosario, de igual modo existen innumerables centros comerciales en las principales avenidas y calles.

Cultura 
El Club “Los Nómadas” de San Lorenzo de Los Mina fundado el 8 de febrero de 1970 y el Club “Los Coides”, estos se funden y forman el “Centro Deportivo y Cultural Los Mina” en 1977.
En el aspecto cultural, los lominenses han tenido un desarrollo sostenido, visto desde el punto de vista de las condiciones de variedad de cultura, lengua y etnia en que llegaron los primeros pobladores a Los Mina, encarando un primer reto de tener que aprender desde su llegada una nueva lengua (el castellano o español), y una nueva religión, considerando que estos primeros pobladores habían venido de diferentes lugares, como habíamos dicho anteriormente: “Congo, Boruco, Mina, Zape, Angola, Cuba, Maracaibo, Panamá, Nicaragua, Cabo Verde, etc.

Estas personas como bien informó el arzobispo Carvajal y Rivera en una carta enviada al Rey, fechada 27 de agosto del 1792, en la que informaba que convenía, que el pueblo de San Lorenzo de los Negros, ser demolido, por los hábitos beligerantes de sus habitantes, porque eran unos negros bárbaros que no había forma de enseñarlos, ni reducirlos a venir a la doctrina, ni a los oficios, es decir, que eran personas en su mayoría de avanzada edad, es más fácil educar a un niño que a un viejo, pero a través de las generaciones se fue logrando lo que en principio parecía imposible.

Los moradores de Los Mina han asimilado la cultura legada por los españoles y otra, hoy día Los Mina cuenta internamente con más de veinte centros educativos, incluyendo algunos centros especializados, sin contar algunos colegios pequeños adscriptos a centros principales de los cuales podemos mencionar algunos: Escuela Elvira de Mendoza, Juan Bautista Zafra, Gina Altagracia, Catanga, La Emma Balaguer, INVI, Pidoca, El San Vicente de Paúl, Colegio Invi, Liceo Ramón Emilio Jiménez, Fabio A. Mota, Domingo Faustino Sarmiento, Escuela Especializada para Sordomudos, Liceo Los Tres Brazos, entre otros; ha tenido innumerables cubles: El San Lorenzo de Los Mina, Los Coloides, Osvaldo García de la Concha, Club San Antonio; tiene profesionales en todos los ámbitos como técnicos, hoy día el Sr. Cristóbal Marte (Lominero) es quien dirige la selección nacional de voleibol, etc.

Economía 
Los Mina en sus inicios arranca con personas humildes que apenas podían sembrar las tierras, personas que fueron puestas en un lugar para que sobrevivieran del río, de los frutos naturales que ya había en este lugar, es decir que no eran comerciantes, no tenían ningún tipo de recurso económico, hoy día Los Mina muestra un crecimiento económico floreciente por si y por las personas venidas de otros lugares, motivado por el desarrollo de este populoso lugar y por la ayuda de algunas autoridades gubernamentales de diferentes épocas; a partir de Trujillo principalmente quien nos lega una de las industrias más importantes del país como lo fueron la Fábrica de Pintura Dominicana (PIDOCA), la Fábrica de Tela (La Textil), la Fábrica de Calzados (La Fado), la Fábrica de Procesamiento Dominicana de Algodón; empresas privadas como galletas Tamara, Alimentos Balanceados (Alimentos para Animales y Aves), contamos con tres mercados de productos frescos de frutas y vegetales, muchas de nuestras calles y avenidas están llenas de centros comerciales tales como ventas de repuestos para vehículos automotriz y diésel, almacenes y supermercados con todo tipo de variedades alimenticias.

Existen fábricas de producción de puertas y ventanas, un sin número de talleres de ebanistería, soldadura, hierro forjado.

Centro comercial Megacentro 
En el barrio se inauguró unos de los centros comerciales más grandes del país llamado Megacentro, el cual mide un kilómetro cuadrado de construcción y posee en su interior, Supermercado Jumbo el cual abrió sus puertas desde mayo de 2003, Ferretería Americana, La Gran Vía, tres sucursales del Banco Popular, una del BHD, Banco del Progreso y Banco BDI, más de 10 salas de cine, una tienda Anthony's y Anthony's Outlet, entre otras tiendas.

Político y social 
El desarrollo de Los Mina ha sido hacia lo ancho y largo, aquí convergen todas las fuerzas de grupos políticos los cuales luchan junto al pueblo de Los Mina por la supremacía del voto popular para llegar al poder.

Los Mina se involucra en el quehacer partidarista casi a nivel de cien por ciento, casi todo el mundo es político, hasta los militares dejan sentir su pasión por un líder o partido determinado, por ello todos los partidos tienen su presentación aquí y las personas acuden a participar estén organizados o no, lo mismo sucede con el Baseball y otras disciplinas deportivas, la gente del pueblo de Los Mina, participa activamente en los cambios que se suceden históricamente, por eso se adaptan con tanta rapidez. Es gente alegre, apacible, amistosa, cordial, casi todas sus acciones son motivos para celebración aunque tengamos que reconocer como toda sociedad moderna de casi cuatro cientos mil habitantes, muchos barrios juntos y personas venidas de diferentes puntos del país, a veces aparecen, en algunos de estos barrios, jóvenes que no quieren adaptarse pero los aconsejan y muchos se adaptan y entienden, otros se van. Los Mina tiene más de 10 barrios y urbanizaciones, todos muy poblados; la gente aquí vive hasta en la orilla que bordea todo el Ozama.
Los Mina posee varias dotaciones policiales que ayudan a mantener el orden y la paz social, aquí contamos con varios centros de salud públicos, como el Centro Materno Infantil de San Lorenzo de Los Mina, el Dispensario Médico San Lorenzo de Los Mina, contamos con algunos clubes y centros deportivos en los que comparten y participan nuestros jóvenes y la interacción comercial es muy buena; al lado de Los Mina lo ascendieron a provincia, por lo que en la actualidad se le está otorgando las instituciones permanentes a una provincia, la cual se llama ^Municipio Santo Domingo Este; los habitantes son clase media y baja.

El gobierno constitucional del Dr. Joaquín Balaguer del cuatrerio 1970-1974, dejó inaugurado “El Centro Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina”.

También en los Mina se localiza las Aldeas Infantiles SOS.

División territorial 
San Lorenzo de Los Mina está dividido en “Los Mina Sur”, “Los Mina Norte” y “Los Tres Brazos”, cada parte agrupa varios barrios.

Avenidas principales 
 Avenida San Vicente de Paúl: En honor a San Vicente de Paúl, Sacerdote Nacido en Francia en el Pueblecito de Pouy, en 1576.
 Avenida Venezuela: En honor a la República Bolivariana de Venezuela, país de América del Sur. 

 Avenida Marcos Del Rosario.

 Avenida La Milagrosa: en honor a las vírgenes patronas de nuestro pueblo, La Altagracia y Las Mercedes, etc.
 Calle Presidente Estrella Ureña: Político, contador del tirano Rafael Leónidas Trujillo, uno de los hombres de oratoria más bella de América.
 Avenida Arzobispo Fernández de Navarrete: En honor al arzobispo de Santo Domingo en época colonial.
 Avenida Ozama: En honor al Río Ozama.

 Carretera principal 
 Carretera Mella.

 Calles principales 
 Calle 12 de Octubre.
 Calle 4 de Agosto.
 Ave. Rosa Duarte.
 Calle Juan Pablo Duarte.
 Calle Colón.
 Trina Moya de Vazquez.
 Santa Luisa de Marillac.
 Calle Héctor J. Díaz.
 Calle Fernando Navarrete
 calle 15.
 Calle 11
 Calle 13
 ''Calle Las Mercedes"

División del distrito nacional 
Los Mina fue parte de Santo Domingo, Distrito Nacional. hasta la creación de la Provincia de Santo Domingo, en el año año 2001 por la ley 163-01 que causó la división de la Provincia Santo Domingo del Distrito Nacional; tuvo como primer Sindico de Santo Domingo Este al Lic. Domingo Batista, en la gestión 2002-2006, teniendo los demás sectores de Alma Rosa I, Alma Rosa II, El Almirante, Hainamosa, Invivienda, Lucerna, Mendoza, Ensanche Ozama, Ralma, San Isidro, Sans Sousi, Urbanización Italia￼￼, y actualmente es el municipio cabecera de dicha provincia.

Demografía 
Los Mina comprende una población de 152 168 habitantes. Está entre los barrios más grandes de la República Dominicana y el Caribe.

Los Minas